

Botanica 
 Mango – nome comune della pianta tropicale Mangifera indica, e del suo frutto

Geografia 
 Mango – città del distretto del Singhbhum Orientale (India)
 Mango – comune della provincia di Cuneo (Italia)
 Mango – census-designated place della Contea di Hillsborough – Florida (Stati Uniti d'America)
 Mango – città della regione delle Savane (Togo)
 Mango – isola (Tonga)

Informatica 
 Mango – programma di messaggistica istantanea per il protocollo XMPP

Musica 
 Mango – gruppo musicale lituano
 Mango – album di Mango del 1994
 Mango – singolo di Willie Peyote del 2019
 Mango – singolo di Cosmo del 2022
 Mango Records – etichetta discografica britannica

Persone
Antonino Mango di Casalgerardo – storico italiano
Armando Mango – musicista, compositore, paroliere e produttore musicale italiano, fratello di Giuseppe
Camillo Mango – avvocato e politico italiano
Cyril Mango – docente universitario e bizantinista britannico
Giuseppe "Pino" Mango, meglio conosciuto come Mango – cantautore italiano
Phillip Mango – calciatore salomonese

Altro 
 Mango – marchio spagnolo di abbigliamento
 Mango – compagnia aerea sudafricana

Altri progetti